Ivy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ivy Township (Arkansas)
 Ivy Township (Kansas)
 Ivy Township (North Carolina)